Koningin Wilhelminaweg (Alblasserdam)
Koningin Wilhelminaweg (Groenekan)
Koningin Wilhelminaweg (Gouda)
Koningin Wilhelminaweg (Heerenveen)
Koningin Wilhelminaweg (Houten)
Koningin Wilhelminaweg (Loenen aan de Vecht)
Koningin Wilhelminaweg (Maartensdijk)
Koningin Wilhelminaweg (Oranjewoud)
Koningin Wilhelminaweg (Groesbeek)
Koningin Wilhelminaweg (Slootdorp)
Koningin Wilhelminaweg (Twello)
Koningin Wilhelminaweg (Zaltbommel)